Ernst Jenő (1885–1944) újságíró, gyorsíró 
 Ernst Jenő (1895–1981) kétszeres Kossuth-díjas magyar biofizikus, biokémikus, sugárbiológus, egyetemi tanár